Sarentino steht im Italienischen für:

 Sarntal, Gemeinde in Südtirol
 Sarnthein, Hauptort der Gemeinde Sarntal in Südtirol